La nave del olvido puede referirse a:

 La nave del olvido (álbum), álbum del cantante mexicano José José de 1970.
 La nave del olvido (película), película chilena de 2020.